Michał Krajewski (ur. 28 czerwca 1984) – polski koszykarz grający ostatnio w barwach Łódzkiego Klubu Sportowego. Występuje na pozycji rozgrywającego lub rzucającego obrońcy. Mierzy 183 cm.

Przebieg kariery 
 2002-2004: ŁKK Łódź
 2004-2006: Stal Ostrów Wielkopolski
 2006: GKS Team Polska Katowice
 2006-2007: Tarnovia Tarnowo Podgórne
 2007: PBG Basket Poznań
 2008: Tarnovia Tarnowo Podgórne
 2008-2009: AZS Kalisz
 2009-2012: ŁKS Łódź

Osiągnięcia 
 Drużynowe
 Wicemistrz I ligi (2011)

 Indywidualne
 Zwycięzca konkursu wsadów podczas Meczu Gwiazd PLK (2005)
 Finalista konkursu wsadów podczas meczu gwiazd PLK (2006)

Statystyki

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie PLK 
 Profil na polskikosz.pl 
 Statystyki zawodnika 
 Profil na eurobasket.com 

Koszykarze ŁKS Łódź
Polscy koszykarze
Koszykarze PBG Basketu Poznań
Koszykarze Tarnovii Tarnowo Podgórne
Urodzeni w 1984